Roland Fischnaller (1975) – sciatore alpino italiano
 Roland Fischnaller (1980) – snowboarder italiano